Plusieurs navires de lUS Navy portent le nom dUSS Maine, d'après l'État du même nom : 

 l', un croiseur protégé lancé en 1889. Plus tard reclassé comme cuirassé pré-Dreadnought de seconde classe, il coule à la suite d'une explosion, le , déclenchant la guerre hispano-américaine ;
 l', un cuirassé lancé en 1901, navire de tête de sa classe. Il participe au voyage autour du monde de la Grande flotte blanche avant d'être retiré du service en 1920 ;
 l' aurait dû faire partie de la classe Montana, mais sa construction sera annulée en 1943 ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Ohio lancé en 1994.

Maine